Okolnost může být:
 přitěžující okolnost
 polehčující okolnost
 okolnosti vylučující protiprávnost
 mimořádná okolnost

Externí odkazy